Брюне́ль (, в англоязычных странах — Бру́нел) — французская фамилия.

Фамилия 
 Брунел, Адриан (1892—1958) — английский кинорежиссёр и сценарист.
 Брюнель, Алексис (род. 1998) — французский велогонщик.
 Брюнель, Ален — французский политик, депутат Национального собрания Франции, член Коммунистической партии.
  (? — 1564) — франко-итальянский органист и композитор.
  (род. 1954) — французский регбист.
 Брюнель, Изамбард Кингдом (1806—1859) — британский инженер, сын Марка Брюнеля.
 Брюнель, Йохан (род. 1964) — бельгийский велогонщик и функционер.
  (1884—1971) — французский филолог и писатель.
 Брюнель, Марк Изамбар (1769—1849) — британский инженер французского происхождения, отец Изамбарда Брюнеля.
  (1830—1904) — французский генерал.
  (род. 1939) — французский литературовед и критик.
  (род. 1960) — французская географ, экономист и писательница.
  (1907—1927) — французский футболист.
  (род. 1973) — французский футболист.
  (род. 1948) — мэр города , член Национального собрания и Союза за народное движение.
Составные фамилии
  (род. 1975) — французская велосипедистка.

См. также 
 Брюно
 Университет Брунеля